Microtus clarkei és una espècie de talpó del subgènere Alexandromys que es troba a la Xina.

Referències

Enllaços externs 

 

Clarkei